Deux personnalités portent le nom de Philippe Mora :
 Philippe Mora (1949-), réalisateur franco-australien ;
 Philippe Mora, chanoine français, cofondateur de l'Institut du Christ Roi Souverain Prêtre.